hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Clay (ang. Clay County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia